Be the One – album di Jackie Jackson del 1989
 Be the One – singolo dei Poison del 2000
 Be the One – singolo di BoA del 2004
 Be the One – singolo dei Ting Tings del 2008
 Be the One – EP di Moby del 2011
 Be the One – singolo di Dua Lipa del 2015
 Be the One – singolo dei Rudimental del 2020